

Sigle 
 Ufficio della Motorizzazione civile
 Ukrainian Mobile Communications – compagnia telefonica ucraina
 United Methodist Church – chiesa metodista unita (in italiano)

Codici 
 UMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Umba (Papua Nuova Guinea)
 umc – codice ISO 639-3 della lingua marrucina